Als Abziehverfahren wird bezeichnet:

 ein historisches Verfahren bei der Herstellung von Landkarten, siehe Abziehverfahren (Landkarte) 
 ein Verfahren in der Mathematik für die schriftliche Subtraktion von Zahlen, siehe Subtraktion#Entbündelungsverfahren